Zlata je lahko:
 zlata (barva)
 Zlata (ime) - žensko osebno ime
 Zlata, Srbija - naselje v Topliškem upravnem okraju, Srbija